Юдіт Візнер виграла титул, перемігши у фіналі Сільвію Ганіку з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Сільвія Ганіка (фінал)
  Сандра Чеккіні (півфінал)
  Раффаелла Реджі (3-тє коло)
  Аранча Санчес (2-ге коло)
  Беттіна Фулько (півфінал)
  Юдіт Візнер (переможниця)
  Ізабель Куето (2-ге коло)
  Наталі Тозья (3-тє коло)
  Патрісія Тарабіні (3-тє коло)
  Нейже Діас (чвертьфінал)
  Сабрина Голеш (2-ге коло)
 n/a
  Жюлі Алар (2-ге коло)
  Наталі Ерреман (1-ше коло)
 n/a
 n/a

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1988 WTA Aix-en-Provence Open Draw

WTA Aix-en-Provence Open
Тур WTA 1988